Лазарефф — транслитерированная форма фамилии . Известные носители:
 Лазарефф, Александр (род. 1957) (фр.) — французский предприниматель и писатель.
 Лазарефф (Розье), Мишель (фр.) (1930—2017) — французский стилист, режиссёр и сценарист, дочь Хелен Лазарефф.
 Лазарефф, Пьер (1907—1972) (фр.) — французский журналист.
 Лазарефф (Фераль), Роже Борис (1904—1964) (фр.) — французский журналист, сценарист и драматург, брат Пьера Лазарефф.
 Лазарефф, Серж (род. 1944) (англ.) — австралийский актёр и писатель.
 Лазарефф, Элен (1909—1988) (фр.) — французская журналистка, жена Пьера Лазарефф.

См. также